GLU steht als Abkürzung für:

 Global Labour University
 God Lives Underwater, Musikgruppe 
 Grand Larousse universel, Nachschlagewerk und Wörterbuch
 Ground Loading Unit, Bodenladestation 
 Grüne Liste Umweltschutz, war neben der Grünen Liste Schleswig-Holstein (GLSH), der Grünen Aktion Zukunft (GAZ) und der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD) eine der vier Gründungsorganisationen, aus denen 1980 die Partei Die Grünen entstand
 OpenGL Utility Library, eine Grafikbibliothek
 Michael Shuman, Soloprojekt des Bassisten

GlU steht als Abkürzung für:

 im juristischen Bereich die Sammlung von zivilrechtlichen Entscheidungen des kaiserlich-königlichen Obersten Gerichtshofes, herausgegeben von Glaser und Unger

Glu steht als Abkürzung für:

 Glucose, meist in Laborwertausdrucken so abgekürzt
 Heinz von Gluszewski (1896–1980), genannt „Glu“, deutscher Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg
 Glutaminsäure, eine Aminosäure

glu steht für:

 glu (XMPP-Client), einen XMPP-Client

Siehe auch:
 Glou
 Glue

GLU